Славянский государственный педагогический институт:

 Славянский государственный педагогический институт (Кубань).
 Славянский государственный педагогический институт